Геннадий Заикин
 Заикин, Геннадий Сергеевич (1941—1990) — советский архитектор.
 Заикин, Геннадий Юрьевич (1957—2017) — советский хоккеист.